Чемпионат мира по крикету 1979 — второй розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Англии. Победителем турнира во второй раз кряду стала сборная Вест-Индии, обыгравшая в финале англичан.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Вест-Индия
  Канада
  Индия
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка

Стадионы

Основной раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Чемпионаты мира в Англии
Спорт в Великобритании в 1979 году
Июнь 1979 года
Крикет
1979 год в крикете